Kuna kan syfta på:

 Kroatisk kuna, valuta i Kroatien 1994–2022

Geografi

Iran 

 Qūsh-e Kohneh, ort, Khorasan,

USA 

 Kuna, Idaho, ort, Ada County, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade USAförgreningar